Big Dipper ist der Name mehrerer Achterbahnen:

Big Dipper (Blackpool)
Big Dipper (Geauga Lake)
Big Dipper (Luna Park)
Big Dipper (Luna Park Glenelg)

Im englischsprachigen Raum wird das Sternbild Großer Wagen heute häufig als Big Dipper bezeichnet – die „Große Schöpfkelle“.

Siehe auch:
 BigDipper